Ebrahim Sadeghi (Karaj, 4 de fevereiro de 1979) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como meia.

Carreira 
Ebrahim Sadeghi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2007.

Títulos
Saipa
Iran Pro League (1): 2006–07

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Karaj
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007